2 gminy we Francji:
 Faux (Ardeny)
 Faux (Dordogne)